Выдумка — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на одном из притоков реки Берёзовка, недалеко от впадения последней в Иртыш. На другом берегу находится деревня Кошкаин. До центра поселения — села Фатеево — около 9 километров по шоссе. Автобусное сообщение с центром района.

Население

История 
Деревня Выдумка — Родина Быкова Алексея Прокопьевича (1922—1995) — бойца взвода разведки 1-го отдельного стрелкового батальона 69-й морской стрелковой бригады, старшина 2-й статьи.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района